Rhynchospiza dabbenei — вид птиц из семейства Passerellidae. Ранее считался подвидом Rhynchospiza strigiceps.

Название 
Видовое название присвоено в честь аргентинского орнитолога итальянского происхождения Роберто Рауля Даббене (Roberto Raúl Dabbene) (1864—1938).

Распространение 
Обитают в Андах и их окрестностях в регионе Юнга в северо-западной части Аргентины. Имеется также единственное наблюдение в южной части Боливии. Живут в зарослях кустарников и на лугах.

Описание 
Длина тела 15-16 см. Эта птица крупнее своего бывшего «родителя» R. strigiceps. Верхние части коричневые с более темными прожилками и различными сочетаниями ржавого и серого цвета. Снизу окрас бледно-серый, переходящий в бахрому на боках и сзади. Голова серая с каштановой макушкой и заглазничными полосами, чёрными предглазьями и белой полосой «усов».

Биология 
Питаются семенами и насекомыми. Птенцов кормят только насекомыми.

Яйца голубовато-белые, без блеска.

Примечания

Ссылки 
 Birds of the World

Passerellidae
Птицы Южной Америки
Животные, описанные в 1912 году